Il turco Yankı Erel e il finlandese Otto Virtanen erano i detentori del titolo, ma il primo non era più eleggibile a partecipare in eventi juniores, mentre Virtanen ha partecipato in coppia con l'australiano Rinky Hijikata, ma si sono ritirati dal torneo.

In finale Jonáš Forejtek e Jiří Lehečka hanno sconfitto Liam Draxl e Govind Nanda con il punteggio di 7-5, 6-4.

Teste di serie

  Jonáš Forejtek /  Jiří Lehečka (campioni)
  Shintaro Mochizuki /  Holger Vitus Nødskov Rune (quarti di finale)
  Martin Damm /  Toby Kodat (semifinale)
  Matheus Pucinelli de Almeida /  Thiago Agustín Tirante (primo turno)

  Rinky Hijikata /  Otto Virtanen (ritiro)
  Shunsuke Mitsui /  Keisuke Saitoh (quarti di finale)
  Liam Draxl /  Govind Nanda (finale)
  Sergey Fomin /  Gauthier Onclin (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2019